El Arenal is:

El Arenal (Ávila), een plaats in Castilië en León, Spanje
El Arenal (Jalisco), een plaats in Jalisco, Mexico
El Arenal (Mallorca), een badplaats op Majorca
Zie ook:
Arenal